Geografia
Missy (Calvados)
Missy (Vaud)

Outros usos
 Missy (atriz pornô)

Desambiguações de topônimos